Benton Flippen (1920-2011), musicien américain ;
 Jay C. Flippen (1899-1971), acteur américain.
 Ruth Flippen (1921 - 1981) un scénariste américain.